Collierville podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

 Collierville (California); o
 Collierville (Tennessee).